(signifiant « lézard de Bertha ») est un genre éteint de dinosaures théropodes Ceratosauria Noasauridae de la  du Crétacé de Paraná, Brésil. Le type et la seule espèce est .

Découverte et dénomination 

Entre 2011 et 2015, des paléontologues travaillant sur le site de Cemitério dos Pterossauros près de Cruzeiro do Oeste ont découvert les squelettes des ptérosaures Caiuajara et Keresdrakon ainsi que des restes de petits Theropoda. L'un d'entre eux a été, en 2019, nommé et décrit comme Vespersaurus et une seconde espèce s'est avérée être présente.

En 2021, l'espèce type Berthasaura leopoldinae a été nommée et décrite par Geovane Alves de Souza . Le nom générique Berthasaura fait référence à la scientifique et militante des droits des femmes Bertha Maria Júlia Lutz, tandis que le nom spécifique honore Maria Leopoldina, la première impératrice du Brésil ; le bicentenaire de l'indépendance du Brésil serait en 2022, proche de la date de description du dinosaure. Indirectement, cela fait également référence à l'école de samba Imperatriz Leopoldinense ; pour le carnaval 2018, ils ont développé le thème Uma noite real no Museu Nacional (en portugais : une vraie nuit au Musée national) ; en septembre de la même année, un incendie catastrophique détruisait une grande partie de sa collection.

Description 
L'holotype, MN 7821-V, est un squelette désarticulé presque complet excavé entre 2011 et 2014 et est l'un des dinosaures les plus complets connus du Crétacé brésilien, préservant la série axiale la plus complète de tous les Noasauridae connus à ce jour. Son bec court et sans dents suggère qu'il était herbivore ou au moins omnivore, contrairement à la plupart des autres Ceratosauria, à l'exception de Limusaurus adulte. Comme l'holotype représente un individu immature, il a été suggéré que Berthasaura était herbivore tout au long de sa vie, contrairement à Limusaurus. Il mesurait probablement moins d'un mètre de long.

Classification 
Berthasaura a été placé par de Souza et ses collègues comme le Noasauridae le plus basal, distant de Limusaurus].

Paléoenvironnement 
Berthasaura vivait dans la formation Goio-Erê, qui était un ancien désert. Sa datation est incertaine ; de Souza et ses collègues pensent qu'il a été déposé au cours de l'Aptien - Albien, mais une date du Crétacé supérieur a également été proposée. Parmi les autres animaux retrouvés dans cette formation figurent les ptérosaures Caiuajara et Keresdrakon, ainsi que le lézard Gueragama.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2021
Paléontologie au Brésil